Een laboratorium
 Lab (rivier), een rivier in het oosten van Kosovo en het zuiden van Servië
 Láb, een Slowaakse gemeente
 Kaspersky Lab, een Russisch computerbeveiligingsbedrijf
 Het Lab, een roman van Bas Kok en een wetenschappelijk televisieprogramma dat sinds september 2007 wordt uitgezonden op Nederland 3
 The Lab (band), een Australische band
 MIT Media Lab, een onderzoeksinstituut van het Massachusetts Institute of Technology

 Lloyd Aéreo Boliviano, een voormalige Boliviaanse luchtvaartmaatschappij 
 LAB (band), een Finse rockband
 CIELAB (L*a*b), een kleurruimte
 Leeuwarder Auto Bedrijf, een voormalig openbaar-vervoerbedrijf in Friesland 
 LAB (stonerrockband), een Amerikaanse stonerrockband
 LAB (onderwijsmethode) (Learning Across Borders), uit Scandinavië afkomstig, kleinschalig methodeonderwijs gebaseerd op integratieve pedagogiek